Holms församling kan syfta på:
Holms församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Holms församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift
Holms församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Holms församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift

Se även
Holm